Mabi eller MABI kan syfta på:

 Mabi – en äldre beteckning på Makaa-njem:, en grupp bantuspråk som främst talas i Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon och Kongo-Brazzaville
 Mabi hyrbilar – ett biluthyrningsföretag
 MABI – en idrottsförening från Malmö med handboll- och tidigare fotbollsektion
 FC Rosengård ~ fotbollssektionen från MABI